Cachrys arenaria är en flockblommig växtart som först beskrevs av Schtschenk., och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Cachrys arenaria ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
arenaria